Клинт Хилл:
 Хилл, Клинт (род. 1932) — агент Секретной службы США.
 Хилл, Клинт (род. 1978) — английский футболист.